Institut Niels Bohr (del seu nom en anglès Niels Bohr Institut), organització internacional per a la recerca en física teòrica
 Lliga hongaresa de futbol (del seu nom en hongarès Nemzeti Bajnokság I), màxima competició de futbol a Hongria
 National BankAmericard Inc, corporació nord-americana formada pels bancs emissors de la targeta de crèdit precursora de l'actual Visa
 Oficina Nacional d'Investigació (Filipines) (del seu nom en anglès National Bureau of Investigation), servei d'intel·ligència del govern de les Filipines
 Necessitats bàsiques insatisfetes, mètode per a l'estudi de la pobresa utilitzat a l'Amèrica Llatina per la CEPAL
 Injecció de feixos neutres (del seu nom en anglès Neutral Beam Injection), mètode usat per a escalfar el plasma en un dispositiu de fusió nuclear